Ultratop 200 Albums (Vlaanderen), hitlijst voor albums in Vlaanderen
 Ultratop 200 Albums (Wallonië), hitlijst voor albums in Wallonië